Sundargarh ist eine Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha. Sundargarh besitzt den Status einer Municipality und ist in 19 Wards gegliedert.
Sie ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.

Lage 
Sundargarh liegt im Westen von Odisha am Fluss Ib. Die Stadt ist über Hauptstraßen mit dem 30 km südlich gelegenen Jharsuguda und dem 85 km östlich gelegenen Rourkela verbunden.

Einwohner 
Beim Zensus 2011 hatte Sundargarh 45.036 Einwohner. Das Geschlechterverhältnis lag bei 979 Frauen auf 1000 Männer.

Klima 
Das Klima in Sundargarh ist tropisch. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,5 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1387 mm. Zwischen Juni und September treten die meisten Regenfälle auf.

Weblinks 

 Sundargarh Municipality (Stadtverwaltung)

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipality in Odisha
Distrikt Sundargarh